Бенильоба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 9,5 км². Население — 821 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Índice estadístico municipal de Benilloba
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Foro sobre Benilloba 
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Grieta-Aventura; ) Diversión y deporte en Benilloba 

Муниципалитеты Аликанте